O Campeonato Paulista de Basquete Masculino de 2016 foi uma competição brasileira de basquete masculino organizada pela Federação Paulista de Basketball.

Participantes

Regulamento

As dez equipes jogarão entre si, em turno e returno na primeira fase. Ao final dos dois turnos, as oito primeiras equipes se classificam para os playoffs. As fases quartas de final, semifinal e final serão disputadas em melhor de três jogos.

Fase de classificação

Fase final

Quartas de final

Semifinal

Final

Classificação final

Ligações externas 
Site Oficial da FPB

Campeonato Paulista de Basquete Masculino
Basquetebol de 2016 no Brasil
2016 em São Paulo